

Geografia 
 Sambuco – comune del Piemonte
 Sambuco – frazione del comune di Ravello in Campania
 Sambuco – frazione del comune di Bracciano in Lazio
 Sambuco – frazione del comune di Castel di Lama
 Sambuco – frazione rurale del quartiere di Voltri, parte del comune di Genova
 Diga del Sambuco – diga del canton Ticino

Altro 
 Sambuco (Sambucus) – genere botanico
 Sambuco (o dhow) – tipo di imbarcazione

Pagine correlate 
 Sambuca